Petr Koukal (ur. 1982) – czeski hokeista
 Petr Koukal (ur. 1985) – czeski badmintonista